Lanuéjols kan syfta på:
 Lanuéjols, Gard
 Lanuéjols, Lozère